KGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kanombe Gregoire Kayibanda, Kigali, Ruanda
 KGL – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Kolavia (Aeroporto di Kogalym, Russia)
 kgl – codice ISO 639-3 della lingua kunggari